Mantecal peut désigner :

Toponymes

Mantecal : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 Mantecal : capitale de la paroisse civile de Mantecal de la municipalité de Muñoz dans l'État d'Apure ;
 Mantecal : localité de la divisions territoriale et statistique de Capitale Libertador de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas.